Docke steht für:

 eine Puppe (regionale Bezeichnung)
 ein zopfartig verdrehtes Bündel Garn, siehe Strang (Textil)
 zum Trocknen gegeneinander aufgestellte Getreidebündel, siehe Dieme

Bauteile:
 eine kurze, dicke, profilierte, meist quadratische oder rechteckige Säule, siehe Baluster
 eine kleine gedrechselte Säule am Spinnrad (zwei Docken tragen den Spinnflügel bzw. die Spindel)
 eine Haltevorrichtung für Schnittstempel im Werkzeugbau
 Strohbündelchen oder Pappe zur Abdichtung von Ziegeln beim Dachdecken, siehe Pappdocke
 eine Vorrichtung an einem Teich, durch die das Wasser abgelassen werden kann

Docke als Nachname:
Bernhard Docke (* 1955), Rechtsanwalt